Реструктуризація підприємства — широке поняття, що означає зміну форми власності, способів фінансування і керування активами підприємства. 
 Реструктарізація боргу — внесення змін до кредитного договору, що передбачає оптимізацію за проханням чи вимогою позичальника. Застосовується для зменшення кредитного навантаження на особу, яка виплачує борг.